Le Tournoi de Paris-Bercy est le  et dernier Masters Series de la saison 2006. Il s'est déroulé du 30 octobre au 5 novembre et a été remporté par le Russe Nikolay Davydenko.

Résultats en simple

Têtes de série

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Tableau final

Article connexe 
 Saison 2006 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Paris-Bercy
ATP 2006
Tennis en France en 2006
Tennis en octobre 2006
Sport en novembre 2006